Biomphalaria smithi es una especie de caracol de agua dulce, un molusco gasterópodo pulmonado acuático perteneciente a la familia Planorbidae.

Biomphalaria smithi es la especie tipo del género Biomphalaria.

Descripción 
El ancho del caparazón es de 7.5 mm a 9,5 mm. La altura del mismo es de 4 mm. La altura de la abertura es de 5 mm, mientras que el ancho es de 4.5 mm.

Filogenia 
El siguiente cladograma muestra las relaciones filogenéticas de las especies del género Biomphalaria:

Referencias

Enlaces externos 

Biomphalaria
Vectores biológicos